Elgin peut faire référence à :

Toponymes et odonymes

Canada 
 Elgin, communauté du Manitoba ;
 Paroisse d'Elgin, paroisse du Nouveau-Brunswick,
 Elgin, un village enclavé dans cette paroisse ;
 Elgin, municipalité de canton du Québec ;
 Comté d'Elgin, comté de l'Ontario ;
 Elgin, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario ;
 West Elgin, canton de l'Ontario ;
 Central Elgin, municipalité de l'Ontario ;
 Rue Elgin, une rue d'Ottawa.

États-Unis 
 Elgin, census-designated place située en Arizona ;
 Elgin, ville du Dakota du Nord ;
 Elgin, ville de l'Illinois ;
 Elgin, ville de l'Iowa ;
 Elgin, ville située au Kansas ;
 Elgin, ville du Minnesota ;
 Elgin, ville du Nebraska ;
 Elgin, village de l'Ohio ;
 Elgin, ville située en Oklahoma ;
 Elgin, ville de l'Oregon ;
 Elgin, borough de Pennsylvanie ;
 Elgin, ville au Texas.

Royaume-Uni 
 Rue Elgin, une rue de Bacup en Angleterre ;
 Elgin, une ville de la région de Moray en Écosse ;
 Elgin, une circonscription du Parlement d'Écosse.

Nouvelle-Zélande 
Elgin est une banlieue de la cité de Gisborne située dans l'est de l'Île du Nord.

Patronyme 

 Suzette Haden Elgin (née en 1936), écrivaine britannique
 Mikhail Elgin (né en 1981), joueur de tennis russe
 Michael Elgin, catcheur américain
 Jill Elgin, dessinatrice de comics et auteure de livres pour la jeunesse

Voir aussi

Autres 
 Marbres Elgin ou marbres du Parthénon, sculptures de marbre du Parthénon envoyées à Londres en 1801-1802 par Lord Elgin.
 Jardin botanique Elgin, ancien jardin botanique de New York, créé par David Hosack
 Glen Elgin, distillerie de whisky, située à Elgin (Écosse).
 Elgin-Franklin est un gisement de gaz offshore en Mer du Nord
 The Elgins, groupe de soul des années 1960
 Elgin Watch Company, manufacture américaine de montres.